Hitrostno drsanje na Zimskih olimpijskih igrah 2010 - ženske na 500 metrov, tekma je potekala 16. februarja 2010.

Rezultati 

ženske 500